Jerzmanowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim
 Jerzmanowo – część Wrocławia
 Jerzmanowo – gromada